Dyer kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dyer (Arkansas)
Dyer (Indiana)
Dyer (Tennessee)